Wort aus der Französischen Sprache mit der Bedeutung Bomber

Bombardier bezeichnet

 Bombardier, ein kanadisches Unternehmen, Verkehrstechnikhersteller, dazu gehören:
 Bombardier Aerospace, Flugzeughersteller
 Bombardier Transportation, ehemaliger Schienenfahrzeughersteller
 Bombardier-Transportation-Werk Mannheim, ehemaliges Werk von Bombardier Transportation, heute Alstom Transportation Germany Mannheim
Bombardier, ehemals und teilweise noch heute in einigen Ländern, ein höherer Mannschaftsdienstgrad oder niederer Unteroffizier der Artillerie
Bombardier, Crewmitglied eines Bombers der US Army Air Forces
 Bombardier, Angehöriger des österreichischen Bombardier-Corps (Artillerie) (zwischen 1786 und 1869)
 Bombardierkompanie, Artillerie-Einheit in den Streitkräften Peters des Großen

Bombardier ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Bombardier (* 1941), kanadische Journalistin und Schriftstellerin
 Joseph-Armand Bombardier (1907–1964), kanadischer Erfinder, Konstrukteur und Unternehmensgründer
 Louise Bombardier (* 1953), kanadische Schauspielerin und Autorin